Vardanian ist der Familienname folgender Personen:

 Eleonora Vardanian (* 1998), armenisch-österreichische Sängerin
 Mariam Vardanian (1864–1941), armenische Politaktivistin und Revolutionärin, Mitgründerin einer Partei
 Norik Vardanian (* 1987), armenisch-amerikanischer Gewichtheber